Kesu  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Kesu (Lääne-Nigula), Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne
 Kesu (Märjamaa), Ort in der Gemeinde Märjamaa, Kreis Rapla